Menachem Kohen (1922–1975) – izraelski polityk
 Menachem Kohen (ur. 1928) – izraelski naukowiec
 Menachem Kohen – izraelski architekt